Gračac (Zadar), een gemeente in Kroatië
Gračac (Vrnjačka Banja), een plaats in Servië